het omdraaien van woorden en/of letters
 indien dit leidt tot een tekst met betekenis ook wel kreeftdicht of "Retrograde" genoemd
 kreeftgang (muziek): Het herhalen van een stuk muziek omgekeerd in de tijd
 ebi: een manier van zich bewegen die wordt toegepast in zelfverdedigingskunsten